Gisulfo, o Gisolfo, nome proprio longobardo, può riferirsi a:

Gisulfo I del Friuli (o Gisolfo; ... – 581 circa) – duca longobardo, primo duca del Friuli, dal 569 al 581 circa 
Gisulfo II del Friuli (o Gisolfo; ... – 611) – duca longobardo, duca del Friuli dal 590 circa al 610 circa
Gisulfo I di Benevento (o Gisolfo; ... – 706) – duca longobardo, duca di Benevento dal 689 alla morte
Gisulfo II di Benevento (... – 751) – duca di Benevento dal 731 al 732 e dal 742 alla morte
Gisulfo di Spoleto (... – 761 o 763) – duca longobardo, duca di Spoleto dal 756
Gisulfo I di Salerno (930-977 o 978) – principe longobardo, principe di Salerno dal 946 al 977 (o 978)
Gisulfo II di Salerno (1030 circa – 1090 o 1091) – principe longobardo, principe di Salerno dal 1052 al 1078 e duca di Amalfi
Gisulfo (797-817) – abate di Montecassino

Pagine correlate
Gisulfo I
Gisulfo II